Раздольинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Усольском районе Иркутской области России. Административный центр — Раздолье.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1567 человек, в том числе 729 мужчин и 838 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Раздолье
 Большая Черемшанка
 Борисова
 Манинск
 Октябрьский

Примечания 

Муниципальные образования Усольского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области